La Druga Liga 2018 è la 7ª edizione del campionato di football americano di secondo livello, organizzato dalla SAAF.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

Recuperi 1

3ª giornata

Recuperi 2

4ª giornata

5ª giornata

Recuperi 3

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Semifinali

I Finale

I Finale

Spareggio promozione

Verdetti 
  promossi in Prva Liga 2019
  non promossi in Prva Liga 2019

Note

Voci correlate 
Campionato serbo di football americano
Prva Liga 2018
Treća Liga 2018
Arena Liga 2018

Collegamenti esterni 
 

 2018